Syrisch-Orthodoxe Kirche steht für:

 Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien, selbständige altorientalische Kirche
 Malankara Syrisch-Orthodoxe Kirche, selbständiges Katholikat der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Indien
 Antiochenisch Syrisch-Orthodoxe Kirche, Metropolie der Malankara Syrisch-Orthodoxen Kirche für Europa und Amerika

Siehe auch:
 Indisch-Orthodoxe Kirche oder Malankara Orthodox-Syrische Kirche